Мотовилово — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Изборская волость».

Расположена в 13 км к юго-востоку от города Печоры и в 7 км к северо-западу от Изборска.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляет 10 человек, на 2011 год — 11 человек.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-080-D Масштаб: в 1 см 500 м

Населённые пункты Печорского района